Sandwich (Kent), població del Regne Unit.
 Sandwich (Illinois)
 Sandwich (Massachusetts), població dels Estats Units a l'estat de Massachusetts.
 Sandwich (Nova Hampshire)
 Illes Sandwich, arxipèlag de dinou illes i atols a l'oceà Pacífic.
 Illes Sandwich del Sud, arxipèlag a l'oceà Atlàntic Sud.
 Illes Geòrgia del Sud i Sandwich del Sud, territori d'ultramar britànic de l'Atlàntic sud.
 Placa de les Sandwich, microplaca tectònica de la litosfera de la Terra.

 '''Entrepà